International Championship 2016 – ósmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2016/2017. Rozegrany został w Daqing w Chinach w dniach 23-30 października 2016 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 65 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 17 500
Runda 3: £ 12 000
Runda 2: £ 7 000
Runda 1: £ 4000

Najwyższy break turnieju: £ 1000

Pula nagród: £ 657 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Daqing 23 października 2016 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 29 września – 1 października 2016 w Preston Guild Hall w Preston (pary nr. 1, 12, 58 oraz 64 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie "do 6 frame’ów".

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 International Championship 2016 na portalu snookerworld.pl
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

International Championship
2016 w sporcie
2016 w Chinach